Good to Be Bad – dziesiąty album studyjny zespołu Whitesnake, nagrany w 2007 r. Wydany został w kwietniu 2008 r. po 10 latach od wydania ostatniego albumu studyjnego Restless Heart.

Według notowań list przebojów Good to Be Bad jest jednym z najpopularniejszych albumów zespołu.

Notowania na świecie: nr 5 w Norwegii i Finlandii; nr 6 w Niemczech; nr 7 w Europie i Wielkiej Brytanii; nr 8 na Węgrzech; nr 10 w Szwecji; nr 11 w Austrii; nr 12 w Japonii; nr 15 w Szwajcarii; nr 18 w Danii; nr 23 w Kanadzie; nr 27 w Czechach; nr 33 w Holandii; nr 57 we Włoszech; nr 62 w USA; nr 69 we Francji; nr 70 w Belgii; nr 95 w Irlandii.

Sprzedano ponad 210 000 płyt na całym świecie.

Lista utworów

Good to Be Bad 

Utwory bonusowe na wydaniu japońskim:

Utwory bonusowe na wydaniu europejskim CD (okładka)

Utwory bonusowe na wydaniu amerykańskim i kanadyjskim (2CD)

Skład 
 David Coverdale – śpiew
 Doug Aldrich – gitara
 Reb Beach – gitara
 Uriah Duffy – gitara basowa
 Chris Frazier – perkusja
 Timothy Drury – instr. klawiszowe
 David Coverdale – produkcja
 Doug Aldrich – produkcja

Pozycje na listach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Whitesnake
Albumy muzyczne wydane w roku 2008
Albumy SPV